Puerto Rico steht für:
 Puerto Rico, Inselstaat in der Karibik
 Puerto Rico (Insel), Hauptinsel des Inselstaats Puerto Rico
 
 Puerto Rico (Misiones), Kleinstadt in Argentinien 
 Puerto Rico (Chiquitanía), Ortschaft in der Region Chiquitanía im Departamento Santa Cruz, Bolivien
 Puerto Rico (Pando), Kleinstadt im Department Pando, Bolivien
 Puerto Rico (El Torno), Landstadt im Municipio El Torno im Department Santa Cruz, Bolivien
 Puerto Rico (Yungas), Ortschaft in der Provinz Sud Yungas, Bolivien
 Municipio Puerto Rico, Landkreis im Departamento Pando, Bolivien
 Puerto Rico (Caquetá), Kleinstadt in Caquetá, Kolumbien 
 Puerto Rico (Meta), Kleinstadt in Meta, Kolumbien
 Puerto Rico (Altamirano), Ort in Chiapas, Mexiko
 Puerto Rico (Socoltenango), Ort in Chiapas, Mexiko
 Puerto Rico (Picota), Ort und Distriktverwaltungszentrum in der Provinz Picota, Region San Martín, Peru
 Puerto Rico (Gran Canaria), Ort auf Gran Canaria, Spanien 
 Puerto Rico (Texas), Stadt in Texas, USA
 Puerto Rico (Spiel), Brettspiel 
 Glückliche Reise – Puerto Rico, deutscher Fernsehfilm von Peter Weissflog (1993)

Siehe auch:

 Porto Rico (Paraná), brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Paraná